L'édition 2017 du tournoi de tennis de Linz se déroule du 9 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie International. Barbora Strýcová remporte l'épreuve en simple, Kiki Bertens et Johanna Larsson celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Mona Barthel, de la Française Océane Dodin, de l'Italienne Camila Giorgi, de la Lettonne Jeļena Ostapenko, de la Slovaque Dominika Cibulková et des Tchèques Lucie Šafářová et Markéta Vondroušová. Elles sont respectivement remplacées par Denisa Allertová, Alison Van Uytvanck, Naomi Broady, Madison Brengle, Viktorija Golubic, Jana Čepelová et Ons Jabeur.

Lauréates 
Barbora Strýcová remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Magdaléna Rybáriková, après plus de 6 ans depuis son premier titre à Québec en 2011.

En double, Kiki Bertens et Johanna Larsson remportent leur  ensemble en battant en finale Natela Dzalamidze et Xenia Knoll. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Linz
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2017
Linz
Sport en Autriche en 2017
Tennis en octobre 2017